Тудхалия IV (V) (хет. Тутхалияс), Хешми-Шаррума — царь Хеттского царства, правил приблизительно в 1250—1230 годах до н. э. Сын Хаттусилиса III.

Отношения с Ассирией 

После поражения от войск ассирийского царя Салманасара I при Нихрии Тудхалия IV старался поддерживать хорошие отношения не только с Египтом, но и с Ассирией. При вступлении на ассирийский престол Тукульти-Нинурты I в 1245 г. до н. э. он послал ему более чем дружественное приветствие, пытаясь лишь отговорить его от опасных для хеттов походов на Армянское нагорье. Дело в том, что мелкие царства верхнеевфратской долины и долины реки Арацани, оказавшись между двух огней — Хеттским царством и Ассирией, проявляли довольно естественные в этой обстановке колебания, продолжать ли служить хеттам. В то же время Тудхалия боялся Ассирии. Интересно, что в заключённом Тудхалией IV договоре с Шаушкамувой, царем Амурру, специально оговаривается запрещение Амурру торговать с Ассирией и даже пропускать ассирийских торговцев через свою территорию. Из всего тона договора видно, что Тудхалия ожидал войны с Ассирией.

Обстановка на северо-западе страны 

Желая закрепить владычество хеттов на северо-западе державы, Тудхалия IV предпринял ряд походов в верхне-евфратскую долину. Союз Ацци-Хайасы ранее господствовавший с этих местах, во времена Тудхалии IV либо вовсе распался, либо потерял влияние и на историческую арену выдвинулись новые политические объединения (такие как Паххува и некоторые другие). Города Туккама, Куммаха и тому подобные, ранее принадлежавшие к союзу Ацци-Хайасы, теперь действовали самостоятельно.

Когда хеттский царь совершал поход против Куммахи, то Мита царь Паххувы, связанный брачными узами с дочерью царя Куммахи, не только не выполнил своего союзного обязательства — поставлять хеттам военные контингенты, но и укрыл враждебных хеттам беглецов, а также захватил людей и скот с территории союзной с хеттами Ишувы. Вместе с Митой действовал некий Калимуна. Однако военные успехи хеттов заставили «людей Паххувы» (то есть её народное собрание) добиваться мира с Хеттским царством. Царь хеттов поставил условием мира выдачу ему Миты и Калимуны со всеми их родичами и имуществом, а также возвращение беглецов и возмещение ущерба Ишуве. Одновременно в хеттское подданство принимался ряд «стран» — как правобережью, так и по левобережью Верхнего Евфрата, как видно между тем отложившихся от Хеттского царства, в том числе Ишува, Мальдия (ныне Малатья) и др. Причиной дружного подчинения всех этих «стран» хеттам, вероятно должна считаться ассирийская угроза. Из ассирийских источников известно, что Тукульти-Нинурта I действительно вторгся на правый берег Евфрата и даже захватил 8 саросов (то есть 28 800) пленных хеттских воинов. Тудхалия IV представлял военную помощь мятежным против Ассирии царям Вавилона и хурритских царств на территории бывшей Митанни (к тому же на довольно жестких для повстанцев условиях). Любопытно, что Тудхалия счёл нужным перенять титул ассирийского царя «царь множеств (или вселенной)».

Походы на запад 

Из сильно разрушенных анналов Тудхалии IV видно, что при нём запад Малой Азии отпал от хеттов. Анналы сообщают о хеттских компаниях провёденных здесь, против «Страны Реки Сеха», занятой царём Аххиявы, против той же страны Арцава и др. Хетты также два раза ходили походом против конфедерации Ассува на северо-западе М. Азии, от названия которой происходит название Азия, где действия, видимо, приняли очень широкий размах, так как хетты, по словам анналов, одних пленных взяли 10 тыс. пехотинцев и 600 колесничих. В связи с походом в Ассуву встречается название Тарувиса (отождествляемая с Таруисой, то есть Троей). Тарувиса названа всего один раз в списке городов и областей страны Ассува, которая сама нигде в другом месте больше не упоминается. Перед Тарувисой стоит название Вилусия (может быть это тоже, что и Вилуса, то есть Илион). Поход против Ассувы был прерван из-за начавшегося нашествия племен каска в центральные области царства.

Около того же времени в северо-западной части Малой Азии, как раз там куда были направлены походы Тудхалии IV, коалицией ахейцев (или данайцев) была разрушена Троя. Не исключено, что уже отпадение Ассувы и Арцавских областей при Тудхалии IV было результатом массового передвижения племен Балкан в Малую Азию через Босфор.

Нападение Аххиявы 

Неясна датировка интересного эпизода связанного с именем некоего Мадуваттаса, но, очевидно, это событие произошло в царствование Тудхалии IV. Мадуваттас прибыл ко двору хеттского царя в качестве беглеца от преследования Аттариссияса (то есть Атрея), правителя Аххии (Аххиявы, то есть Микенской державы). Хеттский царь посадил его правителем в одном из городов в «горной стране Циппасла», где он был бы «вблизи от страны Хатти». Но тут он вновь подвергся нападению со стороны Аттариссияса. В ответ на это хеттский царь послал войско во главе с одним из своих полководцев против аххиявцев. У Аттариссияса было 100 колесниц и не установленное число пехотинцев, но в происшедшем сражении он потерпел поражение и вынужден был отступить, а Мадуваттас был восстановлен в правах. Как видно, Тудхалия был ещё силен, чтобы оградить от нападений своих вассалов.

Захват Кипра 
С помощью сирийского флота Тудхалия IV атаковал и захватил Аласию (Название Аласия (Алашия) относилось собственно лишь к одному городу на Кипре (ныне город Энкоми), но переносилось, видимо, и на весь остров). В руки хеттского царя попали царь Аласии, его жены и сыновья. Тудхалия увёз с собой в Хаттусу в качестве добычи серебро, золото и пленных, а Аласию обложил данью. С захватом Кипра хетты приобрели контроль над расположенными здесь богатыми медными рудниками.

Между тем, ситуация в Хаттусе была не из лучших. В стране царил голод. Хлеб для хеттов доставляли Египет и Угарит. Тудхалия IV ещё мог уделять много времени и внимания храмовому строительству и приведению в порядок культов, дворцовых и храмовых архивов. При нём были созданы знаменитые рельефы скального святилища Язылыкая, около Хаттусы с изображениями хурритских богов и лувийскими иероглифическими надписями.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Правители Азии XIII века до н. э.
Цари хеттов